Le mot Kwango, Kouango, ou Cuango peut faire reference à :

Toponyme

Angola 
 Kwango, rivière de l’Angola et de la République démocratique du Congo, sous-affluent de la rivière Kasaï
 peuple kwango, peuple de la région de la rivière Kwango
 Kwango Pequeno, rivière de l’Angola, affluent de la Kwango
 Cuango, localité angolaise 
 Cuango, commune angolaise de la municipalité de Cuango en province de Lunda-Nord ;
 Cuango, municipalité angolaise de la province de Lunda-Nord

République démocratique du Congo 
 Kwango, province de la République démocratique du Congo
 Kwango ou Pont Kwango, localité du territoire de Kenge, province du Kwango
 quartier Kwango, quartier de la ville de Bandundu en République démocratique du Congo

Centrafrique 
 Kouango, ville de Centrafrique

Panama 
 localité du District de Santa Isabel dans la province de Colon au Panama.

Autres 
 Quando Quango (Article anglais), groupe pop créé dans les années 1980 par Mike Pickering, essentiellement connu pour avoir fondé plus tard le groupe M People.

Homonymie de toponyme